SMS Otter ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Otter (1877)
 SMS Otter (1909)